Győri Audi ETO KC Győr városának ötszörös Bajnokok Ligája győztes női kézilabdacsapata. Az utóbbi évek legsikeresebb magyar női klubcsapata, mind a hazai bajnokságot, mind a nemzetközi szereplést tekintve. 2014-ben, 2017-ben és 2018-ban az év csapata lett Magyarországon.

A klub története 
Az 1904-ben alapított ETO 1948-ban felkérte Sebők Tibort a női kézilabda-szakosztály megszervezésére. 1950-ben első helyen zárták a még nem hivatalos amatőr bajnokságot. 1951-től induló hivatalos magyar bajnokság területi csoportjába kerültek, amit 1957-ben sikerült megnyerniük, és ezzel feljutottak az NBI-be. Az első NBI-es évadjuk tavaszi fordulóját a 6. helyen zárták (akkoriban tavaszi-őszi fordulók voltak), majd az őszi fordulóban egy bravúros hajrával sikerült megnyerniük a bajnokságot.

1962-től kezdve elkerülte a csapatot a szerencse, és 1966-ra a 13. helyig csúsztak vissza, ami a csapat kiesését jelentette. 1968-ban egy szezon elejéig újra feljutott az NBI-be. A mélyrepülés folytatódott tovább, 1977-ben kiestek az NBI/B-ből, majd 1979-ben az NBII-ből is. Az NBII-től való búcsúzás a női szakosztály megszüntetéséhez vezetett.

Időközben komoly változások történtek a különböző győri csapatok szponzorainál, 1989-ben a Richards Finomposztógyár bejelentette, hogy nem tudja támogatni női kézilabdacsapatát, majd 1992-ben a Rába Rt. jelezte a férfi kézilabda csapat leadását. Győr városa vette át a két csapatot és megalakította a Győri ETO Kézilabda Clubot, ahol újra ETO néven szerepelhettek a férfiak mellett a lányok is.
1997-től új szponzor állt a csapat mellé és az idényt Graboplast ETO néven kezdték meg.

A klub több névváltoztatáson átesett már története során, korábban Győri Vasas, Győri Vasas ETO, Győri Keksz ETO, Győri Graboplast ETO néven volt ismert a csapat, s 2005-től az Audi támogatja a klubcsapatot.

A klub az elmúlt 19 évben mindig a női bajnokság dobogóján végzett, 2005, 2006 után 2008-tól zsinórban hétszer nyert magyar bajnokságot, összesen 13-szor. 2017-ig hússzor bejutott a Magyar Kupa négyes döntőjébe, 12-szer meg is nyerte. Tizenhatszor játszott minimum elődöntőt valamelyik nemzetközi kupában, ebből tizenegyszer döntőt, melyből a 2013-as és 2014-es Bajnokok Ligája döntőt meg is nyerte. 2017-ben pedig megszerezte harmadik Bajnokok Ligája címét a Vardar Szkopje ellen.

A következő idényben a hazai sorozatokban a Magyar Kupát az Érd NK ellen nyerték meg 27–23-ra, új rekordot jelentő tizenharmadik alkalommal. A bajnokok Ligája-sorozatban újra döntőbe jutott a csapat, ahol újra a macedón Vardar Szkopje volt az ellenfél. Ezúttal is nagy küzdelmet, 20–20-as döntetlent és hosszabbítást követően 27–26-os győzelemmel sikerült megszerezni a negyedik BL-sikert. A torna történetében, amióta a Final Four-rendszert bevezették, első csapatként védte meg a címet.

A 2018-2019-es szezonban immár Danyi Gábor vezetésével triplázott a csapat, a magyar bajnoki cím és kupagyőzelem mellé újra megnyerték a Bajnokok Ligáját, sorozatban harmadik, összességében ötödik alkalommal.

Sikerei 
 Magyar bajnokságban:
 16× aranyérmes: 1957, 1959, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022
 7× ezüstérmes: 1960, 1998, 2000, 2004, 2007, 2015, 2021
 4× bronzérmes: 1999, 2001, 2002, 2003
 Magyar Kupában:
 15× kupagyőztes: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021
 4× kupadöntős: 2000, 2002, 2004, 2017, 2022
 4× kupa elődöntős: 1993, 1994, 1996, 1999
 5× EHF-bajnokok ligája-győztes: 2013, 2014, 2017, 2018, 2019
 4× EHF-bajnokok ligája-döntős: 2009, 2012, 2016, 2022
 1× EHF-bajnokok ligája-bronzérmes: 2021
 4× EHF-bajnokok ligája-elődöntős: 2007, 2008, 2010, 2011
 4× EHF-kupa döntős: 1999, 2002, 2004, 2005
 1× EHF Kupagyőztesek Európa Kupája döntős: 2006
 1× EHF Kupagyőztesek Európa Kupája elődöntős: 2003
 2× Szuper Kupa győztes : 2014, 2015,
 1× Szabella Európa Szuper Kupa győztese : 2011,

A 2013-as BL-győztes csapat
Eduarda Amorim, Görbicz Anita, Herr Orsolya, Hornyák Dóra, Korsós Dorina, Kovacsics Anikó, Andrea Lekić , Katrine Lunde, Heidi Løke, Orbán Adrienn, Jovanka Radičević , Soós Viktória, Sirián Szederke, Szepesi Ivett, Raphaëlle Tervel,Hornyák Ágnes, és Ambros Martín vezetőedző.

A 2014-es BL-győztes csapat
Katrine Lunde, Heidi Løke, Hornyák Dóra, Korsós Dorina, Herr Orsolya, Görbicz Anita, Kovacsics Anikó, Eduarda Amorim, Soós Viktória, Raphaëlle Tervel, Orbán Adrienn, Szepesi Ivett, Sirián Szederke, Boczkó-Hornyák Ágnes, Katarina Bulatović, Bódi Bernadett  és Ambros Martín vezetőedző, valamint Danyi Gábor edző.

A 2017-es BL-győztes csapat 
Jana Knedlíková, Heidi Løke, Varga Emőke, Hudák Anette Emma, Hársfalvi Júlia, Nora Mørk, Korsós Dorina, Görbicz Anita, Pál Tamara, Eduarda Amorim, Orbán Adrienn, Tomori Zsuzsanna, Nycke Groot, Yvette Broch, Bódi Bernadett, Puhalák Szidónia, Asma Elghaoui, Kiss Éva, Kari Aalvik Grimsbø, Tóth Gabriella és Ambros Martín vezetőedző, valamint Danyi Gábor edző.

A 2018-as BL-győztes csapat 
Jana Knedlíková, Binó Boglárka, Varga Emőke, Afentaler Sára, Anne Mette Hansen , Nora Mørk, Anja Althaus, Görbicz Anita, Pál Tamara, Eduarda Amorim, Fodor Csenge, Tomori Zsuzsanna, Nycke Groot, Yvette Broch, Bódi Bernadett, Puhalák Szidónia, Stine Bredal Oftedal, Kiss Éva, Kari Aalvik Grimsbø, Mireya González és Ambros Martín vezetőedző, valamint Danyi Gábor edző.

A 2019-es BL-győztes csapat
Afentáler Sára, Eduarda Amorim, Bódi Bernadett, Kari Brattset, Fodor Csenge, Görbicz Anita, Kari Aalvik Grimsbø, Cornelia Nycke Groot, Anne Mette Hansen, Kiss Éva, Jana Knedlíková, Veronica Kristiansen, Kürthi Laura, Amandine Leynaud, Nora Mørk, Stine Bredal Oftedal, Pál Tamara, Crina Pintea, Puhalák Szidónia, Tomori Zsuzsanna, Varga Emőke és Danyi Gábor vezetőedző.

Európai kupameccsek 
 1/16 = 16 közé jutásért
 1/8 = nyolcaddöntő
 1/4 = negyeddöntő
 1/2 = elődöntő
 D = döntő
 cs = csoport
 az első eredmény a győri, a második az idegenbeli
 # = mindkét meccs Győrben
 V = hazai meccs Veszprémben
 (H) = hosszabbítás után
(B) = büntetőkkel

Európai statisztika:
263 meccs - 182 győzelem, 14 döntetlen, 67 vereség - 7249 dobott, 6610 kapott gól - 71,86%-os eredményesség (2018.05.13-ai adat)

Örökranglista éllovasai 

Az ETO szineiben legtöbb nemzetközi kupamérkőzést játszó és gólt dobó játékosok listája (2020. március 7-ig, *-gal jelölve a jelenlegi csapattagok)

A csapat 
A 2022–2023-as szezon játékoskerete

Kapusok
 12  Amandine Leynaud
 16  Silje Solberg (kismama)
 89  Sandra Toft
Balszélsők
 6  Schatzl Nadine
 23  Fodor Csenge 
Jobbszélsők
 22   Győri-Lukács Viktória 
 48  Faluvégi Dorottya (sérült)
Beállók
5  Linn Blohm 
7  Kari Brattset Dale
 31  Yvette Broch

Balátlövők
 2  Line Haugsted
4  Ogonovszky Eszter
8  Anne Mette Hansen (c)
 21  Veronica Kristiansen (kismama)
Irányítók
 15  Stine Bredal Oftedal 
 27  Estelle Nze Minko
 81  Farkas Júlia
Jobbátlövők
 9  Ana Gros
 11  Ryu Eun-hee
 80  Jelena Despotović

Átigazolások 
A 2023-2024-es szezont megelőzően:

Érkezők
  Amandine Leynaud (azonnal)
  Ulrik Kirkely (vezetőedző) (az  Odense Håndbold csapatától)
  Bruna de Paula (a  Metz Handball csapatától)
  Emilie Hovden (a  Viborg HK csapatától)
  Háfra Noémi ? (kölcsönből vissza az  Odense Håndbold csapatától)

Távozók
  Ambros Martín (vezetőedző) (a  ? csapatához)
  Anne Mette Hansen (a  Metz Handball csapatához)
  Amandine Leynaud (visszavovul)

Szakmai stáb 

Forrás: gyorietokc.hu (frissítve: 2022. jún. 16.)

Korábbi edzők, szakvezetők 

(*) Év közbeni edzőcsere.

Az ETO korábbi és jelenlegi játékosainak válogatottbeli sikerei 

Lásd még: A Győri Audi ETO KC kézilabdázóinak listája

Olimpiai résztvevők 
 Aranyérmesek
  Katrine Lunde, 2012, London, 2008, Peking
  Heidi Løke, 2012, London
  Linn Jørum Sulland, 2012, London
  Ida Alstad, 2012, London
  Kari Aalvik Grimsbø , 2012, London, 2008, Peking
  Anna Szeny , 2016, Rio de Janeiro
  Amandine Leynaud , 2021, Tokió
  Estelle Nze Minko , 2021, Tokió
  Béatrice Edwige , 2021, Tokió
 Ezüstérmesek
  Kulcsár Anita, 2000, Sydney
  Nagy Anikó, 2000, Sydney
  Pálinger Katalin, 2000, Sydney
  Pigniczki Krisztina, 2000, Sydney
  Jovanka Radičević , 2012, London
  Katarina Bulatović, 2012, London
  Anna Szeny , 2021, Tokió
 Bronzérmesek
 Hoffmann Beáta, 1996, Atlanta
  Mátéfi Eszter, 1996, Atlanta
  Nagy Anikó, 1996, Atlanta
  Szántó Anna, 1996, Atlanta
  Kari Aalvik Grimsbø, 2016, Rio De Janeiro
  Heidi Løke, 2016, Rio De Janeiro
  Nora Mørk, 2016, Rio De Janeiro, 2021, Tokió
 Stine Bredal Oftedal, 2016, Rio De Janeiro, 2021, Tokió
  Katrine Lunde, 2016, Rio de Janeiro, 2021, Tokió
  Kari Brattset Dale , 2021, Tokió
  Silje Solberg , 2021, Tokió
 Negyedik helyezettek
  Görbicz Anita, 2008, Peking
  Herr Orsolya, 2008, Peking
  Hornyák Ágnes, 2008, Peking
  Pálinger Katalin, 2008, Peking
  Tomori Zsuzsanna, 2008, Peking
  Vérten Orsolya, 2008, Peking
  Nycke Groot, 2016, Rio De Janeiro
  Yvette Broch, 2016, Rio De Janeiro
 Ötödik helyezettek
  Görbicz Anita, 2004, Athén
  Mehlmann Ibolya, 2004, Athén
  Sirina Irina, 2004, Athén
  Raphaëlle Tervel, 2012, London
  Eduarda Amorim, 2016, Rio De Janeiro
 Hatodik helyezett
  Eduarda Amorim, 2012, London
 Hetedik helyezett
  Aurelia Brădeanu, 2008, Peking

Világbajnoki résztvevők 
 Aranyérmesek
 Eduarda Amorim, 2013
  Katrine Lunde Haraldsen, 2011, 2021
  Heidi Løke, 2011, 2015
  Linn Jørum Sulland, 2015
  Kari Aalvik Grimsbø, 2011, 2015
  Ida Alstad, 2015
 Amandine Leynaud, 2017
 Béatrice Edwige, 2017
 Estelle Nze Minko, 2017
 Nora Mørk, 2021
 Kari Brattset Dale, 2021
 Silje Solberg, 2021
 Stine Bredal Oftedal, 2021
 Ezüstérmesek
  Hoffmann Beáta, 1995
  Mátéfi Eszter, 1995
  Nagy Anikó, 1995
  Szántó Anna, 1995
  Görbicz Anita, 2003
  Mehlmann Ibolya, 2003
  Sirina Irina, 2003
  Nycke Groot, 2015
  Yvette Broch, 2015
  Aurelia Brădeanu, 2005
  Simona Gogirla, 2005
  Ana Maria Lazer, 2005
 Bronzérmesek
  Görbicz Anita, 2005
  Kovacsicz Mónika, 2005
  Vérten Orsolya, 2005
  Anne Mette Hansen, 2013, 2021
 Ötödik helyezettek
  Kulcsár Anita, 1999
  Pálinger Katalin, 1999
  Pigniczki Krisztina, 1999
  Eduarda Amorim, 2011
 Hatodik helyezett
  Kindl Gabriella, 2001
 Nyolcadik helyezett
  Görbicz Anita, 2007
  Hornyák Ágnes, 2007
  Mehlmann Ibolya, 2007
  Pálinger Katalin, 2007
  Sirina Irina, 2007
  Vérten Orsolya, 2007
 Tizedik helyezett
  Jovanka Radičević, 2011
  Eduarda Amorim, 2015

Európa-bajnoki résztvevők 
 Aranyérmesek
  Kindl Gabriella, 2000
  Kulcsár Anita, 2000
  Pigniczki Krisztina, 2000
  Katrine Lunde, 2010
  Kari Brattset Dale, 2020
  Stine Bredal Oftedal, 2020
  Silje Solberg, 2020
  Veronica Kristiansen, 2020
  Jovanka Radičević , 2012
 Ezüstérmesek
  Katrine Lunde, 2012
  Heidi Løke, 2012
  Béatrice Edwige, 2020
  Amandine Leynaud, 2020
  Estelle Nze Minko, 2020
 Bronzérmesek
  Kulcsár Anita, 1998
  Nagy Anikó, 1998
  Pálinger Katalin, 1998
  Pigniczki Krisztina, 1998
  Görbicz Anita, 2004
  Mehlmann Ibolya, 2004
  Sirina Irina, 2004
  Aurelia Brădeanu, 2010
  Görbicz Anita, 2012
  Herr Orsolya, 2012
  Kovacsics Anikó, 2012
  Soós Viktória, 2012
  Tomori Zsuzsanna, 2012
 Negyedik helyezettek
  Hoffmann Beáta, 1994
  Mátéfi Eszter, 1994
  Szántó Anna, 1994
  Andrea Lekić, 2012
  Anne Mette Hansen, 2020
 Ötödik helyezettek
  Görbicz Anita, 2002
  Mehlmann Ibolya, 2002
  Lovász Zsuzsanna, 2002
  Vérten Orsolya, 2002
  Görbicz Anita, 2006
  Herr Orsolya, 2006
  Hornyák Ágnes, 2006
  Kovacsicz Mónika, 2006
  Vérten Orsolya, 2006
 Kilencedik helyezettek
  Raphaëlle Tervel, 2012

U20-as világbajnokok 

  Binó Boglárka
  Fodor Csenge
  Lakatos Rita
  Faluvégi Dorottya

Magyar válogatottak 
 Görbicz Anita
 Mátéfi Eszter
 Hornyák Ágnes
 Kindl Gabriella
 Hoffmann Beáta
 Kulcsár Anita
 Pigniczki Krisztina
 Pálinger Katalin
 Nagy Anikó
 Kovacsics Anikó
 Kovacsicz Mónika
 Mehlmann Ibolya
 Vérten Orsolya
 Herr Orsolya
 Lovász Zsuzsanna
 Soós Viktória
 Tomori Zsuzsanna
 Faluvégi Dorottya
 Lukács Viktória
 Szántó Anna
 Sirina Irina

Idegenlégiósok 
Bővebben itt: A Győri Audi ETO KC kézilabdázóinak listája

Magyar bajnokok

Örökranglista éllovasai 

Az ETO szineiben legtöbb bajnoki mérkőzést játszó és gólt dobó játékosok listája (2020. március 4-ig, *-gal jelölve a jelenlegi csapattagok):

Magyarkupa-győztesek

Örökranglista éllovasai 

Az ETO szineiben legtöbb magyar kupa mérkőzést játszó és gólt dobó játékosok listája (2019. döntőig):

Jegyzetek

Források

További információk 
Győri ETO KC honlapja
EHF CL Győri ETO KC aloldala
Győri Eto kézilabda szurkolók egyesülete

Magyar kézilabdacsapatok
Győr sportélete
Magyar Örökség díjasok
Győr díszpolgárai